Plusieurs navires de la Marine française ont porté le nom de Lamotte-Picquet (ou La Motte-Picquet), d'après Toussaint-Guillaume Picquet de La Motte :
 le , un aviso à vapeur lancé en 1859 ;
 le , un navire de transport brièvement nomme Lamotte-Picquet de 1920 à 1922 ;
 le , un croiseur léger de classe Duguay-Trouin lancé en 1924 ;
 la , une frégate de classe Georges Leygues lancée en 1985.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine française